Il collegio elettorale di Castelnovo ne' Monti - Sassuolo fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Albinea, Baiso, Busana, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo ne' Monti, Ciano d'Enza, Collagna, Ligonchio, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Ramiseto, Rubiera, San Polo d'Enza in Caviano, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villaminozzo (provincia di Reggio Emilia), Fiorano Modenese, Formigine, Prignano sulla Secchia, Sassuolo (provincia di Modena)..

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Castelnovo ne' Monti - Sassuolo